O Campeonato Mineiro de Rugby Segunda Divisão 2013 é a segunda edição da competição promovida pela Federação Mineira de Rugby.

Equipes participantes

Jogos

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

JOGO DE ASCENSO

Ver também 
 Federação Mineira de Rugby
 Campeonato Mineiro de Rugby
 Campeonato Mineiro de Rugby de 2013

Ligações externas
 Página oficial da Federação Mineira de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby

2013
Rugby de 2013 no Brasil
2013 em Minas Gerais